Methone är ett släkte av fjärilar. Methone ingår i familjen Riodinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar